Гамбье — острова в Тихом океане
Гамбье — фамилия